De grote baadsters (Cézanne)
De grote baadsters (Renoir)